Кисамос может означать:
 Кисамос — малый город в Греции на Крите.
 Кисамос (дим) — община (дим) в Греции.